Die folgende Tabelle listet die Gouverneure von Tamil Nadu seit der Unabhängigkeit Indiens mit jeweiliger Amtszeit auf. 1969 wurde das heutige Tamil Nadu aus dem tamilsprachigen Teil des Bundesstaates Madras geschaffen. Der erste Gouverneur nach der Unabhängigkeit war in Fortführung des Amtes auch letzter Gouverneur der Präsidentschaft Madras.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure in Indien
 Liste der Chief Minister von Tamil Nadu

Weblinks 
 States of India since 1947 – Tamil Nadu
 Gouverneure von Tamil Nadu

Einzelnachweise 

Tamil Nadu
!